Kissine ist der Familienname folgender Personen:

 Mikhail Kissine (* 1980), belgischer Sprachwissenschaftler russischer Herkunft
 Ievgueni Kissine (* 1971), britischer Pianist russischer Herkunft, siehe Jewgeni Igorewitsch Kissin
 Victor Kissine (* 1953), russischer Komponist